

Toponyme 

 Moulin-Rouge (1889-), cabaret français du  arrondissement parisien.

Titres 

 Moulin Rouge (1928), film muet britannique d'Ewald André Dupont ;
 L'Étoile du Moulin-Rouge (Moulin Rouge) (1934), film de Sidney Lanfield ;
 Moulin-Rouge (1941), film musical français d’André Hugon et Yves Mirande ;
 Moulin Rouge (1952), film anglo-américain de John Huston ;
 Moulin Rouge (2001), film musical américano-australien de Baz Luhrmann ;
 Moulin Rouge! (2018), la comédie musicale dérivée du film de 2001 ;
 Moulin-Rouge (1951), roman français de Pierre La Mure ;
 Moulin-Rouge (1984), bande dessinée de Frank Giroud et de Jean-Paul Dethorey ;
 Moulin Rouge (2003-2008), magazine russe ;
 Mystère au Moulin-Rouge (2011), téléfilm français de Stéphane Kappes.

Autres 
 Moulin Rouge, groupe pop slovène.